Владимир Неронов:

 Неронов, Владимир Дмитриевич (1860—1935) — военный инженер, генерал-майор.
 Неронов, Владимир Иванович (1867—1919) — русский актёр.